Горелый:

Реки
 Горелый (приток Орловы) — река в Ямало-Ненецком АО.
 Горелый (приток Сочура) — река в Красноярском крае.
 Горелый (приток Верхнего Имбака) — река в Туруханском районе Красноярского края.
 Горелый — ручей в Санкт-Петербурге.

Другое 
 Горелый — посёлок, Колышлейский район, Пензенская область, Россия.
 Горелый — остров в США.
 Горелый — вулкан в США.
 Горелый — вулкан в России.
 Горелый — железнодорожная станция в Амурской области России.

 Горелый, Павел Петрович (1908—1941) — советский украинский художник-график.

См. также 
 Горелый мост — железнодорожная станция в 6 км от станции Беломорск.
 Горелая
 Горелое